Les Internationaux de France de tennis 2020 se déroulent du 27 septembre au 11 octobre 2020 au stade Roland-Garros à Paris, une date anormale en raison de la pandémie de Covid-19. Il s'agit de la  édition du tournoi de tennis professionnel des Internationaux de France de tennis.

Ce tournoi est disputé dans un climat automnal inhabituel et devant un public clairsemé à cause des restrictions sanitaires, mais il profite du nouveau court central Philippe-Chatrier désormais doté d'un toit rétractable, ce qui permet notamment de jouer la nuit sous les projecteurs.

En simple dames, Iga Świątek,  au classement mondial, devient à 19 ans la première joueuse polonaise à remporter un tournoi du Grand Chelem en disposant en finale de l'Américaine Sofia Kenin. En simple messieurs, Rafael Nadal domine largement le 1 mondial Novak Djokovic en finale pour porter son record de titres sur la terre battue parisienne à treize, tout en totalisant 100 matches gagnés sur la terre battue parisienne depuis 2005. Il égale le record de 20 titres en Grand Chelem de Roger Federer.

Faits marquants

Avant le tournoi

Contexte 
En raison de la pandémie de Covid-19, le tournoi a été déplacé en septembre, après l'US Open. La compétition de double mixte ainsi que les tournois des légendes sont annulés. Le nombre de spectateurs est également limité à  par jour. 

En raison du décalage du tournoi en automne, la météo est moins clémente qu'à la période habituelle. Le nouveau toit sur le court Philippe-Chatrier finalisé en février 2020 permet de continuer les matchs même lorsqu'il pleut.

Forfaits 
Chez les hommes, on note les forfaits de l'Australien Nick Kyrgios, du Britannique Kyle Edmund, du Canadien Milos Raonic, de l'Espagnol Fernando Verdasco, des Français Lucas Pouille et Jo-Wilfried Tsonga et du Suisse Roger Federer.

Chez les femmes, on note les forfaits des Australiennes Ashleigh Barty (tenante du titre) et Samantha Stosur, de la Canadienne Bianca Andreescu, des Chinoises Peng Shuai, Wang Xiyu, Wang Yafan, Zheng Saisai, Zhu Lin, de l'Espagnole Carla Suárez Navarro, de la Japonaise Naomi Osaka et de la Russe Anastasia Potapova.

Pendant le tournoi

Simple masculin 
Le jeune français Hugo Gaston (19 ans) parvient aux huitièmes de finale contre l'Autrichien Dominic Thiem après avoir battu Stanislas Wawrinka. Il s'incline finalement au bout de cinq sets malgré un très bon match.

Simple féminin

Double masculin

Double féminin

Lauréats 
En simple messieurs, Rafael Nadal remporte le tournoi pour la  fois en battant en finale le numéro 1 mondial Novak Djokovic. Il remporte son  titre ATP en simple et son  du Grand Chelem, égalant le record de Roger Federer.

En simple dames, la jeune Polonaise de 19 ans Iga Świątek remporte le premier titre de sa carrière en simple en s'imposant en finale contre Sofia Kenin. Elle remporte le tournoi en n'ayant perdu aucun set et devient la première joueuse polonaise à remporter un tournoi du Grand Chelem.

En double messieurs, les tenants du titre Kevin Krawietz et Andreas Mies remportent leur  ensemble, leur  en Grand Chelem, en s'imposant en finale face à Mate Pavić et Bruno Soares.

En double dames, les tenantes du titre Tímea Babos et Kristina Mladenovic remportent le tournoi en battant en finale Alexa Guarachi et Desirae Krawczyk. Elles remportent chacune leur  titre WTA en double.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Juniors

Simple garçons

Têtes de série

Tableau final

Simple filles

Têtes de série

Tableau final

Double juniors

Tableau final - double garçons

Tableau final - double filles

Handisport

Tennis fauteuil - Simple messieurs

Tennis fauteuil - Simple dames

Tennis fauteuil - Double messieurs

Tennis fauteuil - Double dames

Quads - simple messieurs

Quads - double messieurs

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

2020
France
France